Уравнение Паули — уравнение нерелятивистской квантовой механики, описывающее движение заряженной частицы со спином 1/2 (например, электрона) во внешнем электромагнитном поле. Предложено Паули в 1927 году. Не путать с основным кинетическим уравнением, также иногда называемым уравнением Паули.

Уравнение Паули является обобщением уравнения Шрёдингера, учитывающим наличие у частицы собственного механического момента импульса — спина. Частица со спином 1/2 может находиться в двух различных спиновых состояниях с проекциями спина +1/2 и −1/2 на некоторое (произвольно выбранное) направление, принимаемое обычно за ось z. В соответствии с этим волновая функция частицы  (где r — координата частицы, t — время) является двухкомпонентной:
 

При поворотах координатных осей  и  преобразуются как компоненты спинора. В пространстве спинорных волновых функций скалярное произведение  и  имеет вид
 

Операторы физических величин являются матрицами 2х2, которые для величин (наблюдаемых), не зависящих от спина, кратны единичной матрице.

В силу общих законов электродинамики электрически заряженная система с отличным от нуля спиновым моментом  обладает и магнитным моментом, пропорциональным :  (g — гиромагнитное отношение). Для орбитального момента , где e — заряд, m — масса частицы; спиновое гиромагнитное отношение оказывается в два раза большим: . Во внешнем магнитном поле напряжённости  магнитный момент обладает потенциальной энергией , добавление которой в гамильтониан H электрона во внешнем электронно-магнитном поле с потенциалами  и A приводит к уравнению Паули:
 

где  — оператор импульса,  — единичный оператор, а  пропорционален оператору спина: .

Предложенное первоначально на основе эвристических соображений уравнение Паули оказалось естественным следствием релятивистски-инвариантного уравнения Дирака в слаборелятивистском приближении, в котором учитываются лишь первые члены разложения по обратным степеням скорости света.
Если напряжённость внешнего магнитного поля не зависит от пространственных координат, то орбитальное движение частицы и изменение ориентации её спина происходят независимо. Волновая функция при этом имеет вид , где  — скалярная функция, подчиняющаяся уравнению Шрёдингера, а спинор  удовлетворяет уравнению
 

Из этого уравнения следует, что среднее значение спина  прецессирует вокруг направления магнитного поля:
 

Здесь  — циклотронная частота,  — единичный вектор вдоль магнитного поля.
На основе уравнения Паули может быть рассчитано расщепление уровней электронов в атоме во внешнем магнитном поле с учётом спина (эффект Зеемана). Однако более тонкие релятивистские эффекты в атомах, обусловленные спином электрона, могут быть описаны лишь при учёте более высоких членов разложения релятивистского уравнения Дирака по обратным степеням скорости света.

Литература 
 Блохинцев Д. И. Основы квантовой механики. — 5-е изд. — М.: Наука, 1976. — 664 с., параграф 62.
 Давыдов А. С. Квантовая механика. — 2-е изд. — М.: Наука, 1973. — 704 с., параграф 63.
 Паули В. Общие принципы волновой механики. — М.—Л.: ОГИЗ, 1947. — 332 с.
 
 Физическая энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. Ред. кол. Д. М. Алексеев, А. М. Балдин, А. М. Бонч-Бруевич, А. С. Боровик-Романов и др. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1992. — Т. 3. Магнитоплазменный — Пойнтинга теорема. — 672 с.

См. также 
 Уравнение Дирака
 Уравнение Шрёдингера

Квантовая механика
Физика элементарных частиц
Паули уравнение
Паули